Famiglia Genoese Zerbi – nobile famiglia napoletana
 Giuseppe Genoese Zerbi – politico italiano, podestà di Reggio Calabria
 Villa Genoese Zerbi – edificio storico di Reggio Calabria

Pagine correlate 
Domenico Genoese Zerbi
Zerbi